Такмичење у скоку увис за мушкарце на Олимпијским играма 2004 одржано је на Олимпијском стадиону Спиридон Луис у Атини.

За такмичење се квалификовало 38 такмичра из 28 земаља, који су подељени у две групе по 19 и који су покушали 20. августа да се пласирају међу првих 12 и уђу у финале. Финале је одржано 22. августа.

Рекорди 
Стање 20. августа 2004.

Победници 

Није постигнут нови светски ни олимпијски рекорд. Оборена су три лична рекорда.

Квалификације 
20. августа 2004. истовремено су одржане квалификације за обе групе на два скакалишта са почетком у 20,02 часова. Норма за финално такмичење је била 2,28 метара. За филале се пласирало 12 такмичара. Сви су прескочили задату норму (КВ). Почетна висина је била 2,10 м.

Финале 
Финале је одржано 22. августа 2004. са почетком у 19,30 часова. Почетна висина била је 2,20 метара

Спољашње везе 
 Резултати на ИААФ
 Резултати

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Скок увис на Летњим олимпијским играма